Стефано Ди Баттиста () — итальянский джазовый саксофонист, вокалист, играющий на альт-саксофоне и сопрано-саксофоне.

Биография 
Стефано Ди Баттиста родился в Риме 14 февраля 1969 года в семье меломанов.
В тринадцать лет Стефано играл на саксофоне в бэнде, который состоял из детей и оркестров. Стефано полюбил музыку и пошёл учиться в консерваторию, он начал совершенствовать свою технику, кроме того, изучал классический репертуар, закончил консерваторию и получил диплом с отличием. Тогда Стефано Ди Баттисте был 21 год.

В 1992 году Стефано посетил джазовый фестиваль в Кальви и встретил французских музыкантов, которые попросили его сыграть в Париже. Стефано целых два года ездил из Парижа в Рим. Он начал собственную музыкальную карьеру в Париже. Он сотрудничал с такими звёздами, как: Даниель Хьюмэйр, Джимми Кобб, Уолтер Букер, Нэт Эддерли. Стефано Ди Баттиста рассказал о своём первом продвижении в стиле джаз:

Я постоянно ищу этот дух джаза, который находится в музыке Кэннонболла Эддерли (). Мне нравится идея свободного распространения музыки, несмотря на все сложности композиций. Джаз — это музыка, которая может объединить людей, на сцене я пытаюсь делиться с людьми хорошим настроением.

Первый сольный альбом музыканта, Volare, был записан в 1997 году на лейбле Label Bleu.
Альбом был очень успешным и его номинировали на премию Victories de la Musique, а Стефано был номинирован в номинации «Музыкант года» в Италии. В 1998 году Стефано подписал контракт с джазовым лейблом Blue Note, здесь же был записан второй сольный альбом, A Prima Vista, который получил большое признание в Америке.
Барабанщиком на этом альбоме был Элвин Джонс (игравший вместе с Джоном Колтрейном). Стефано продолжил записи дисков на лейбле. В 2000 году вышел одноимённый релиз музыканта под названием Stefano Di Battista.

В 2002 году итальянские музыканты Gabin пригласили Стефано Ди Баттиста на запись трёх песен для альбома Gabin. Стефано Ди Батиста сыграл саксофонные партии в композициях «Doo Uap, Doo Uap, Doo Uap», «Urban Night» и «La Maison (Di Battista’s Dream)».

Следующим альбомом стал Round About Roma (2003), вслед за которым, были изданы Parker’s Mood (2005) и Trouble Shootin’ (2007). В том же 2007 году принял участие в записи сорокового альбома Адриано Челентано — Dormi amore, la situazione non è buona. Последний альбом Стефано на данный момент, Women’s Land, был издан в 2011 году.

Выпустив несколько альбомов и обосновав джазовую арену, Ди Батиста чувствует бурную и лиричную энергию. Один из его релизов посвящён творчеству Чарли Паркера. Стефано Ди Батиста уверенно завоёвывает признание лучшего европейского артиста джазовой сцены.

Дискография 
 Live au Parc Floral Vol.3 (1996)
 Volare (1997)
 A Prima Vista (1998)
 Stefano Di Battista (2000)
 'Round About Roma (2002)
 Parker’s Mood (2004)
 Trouble Shootin’ (2007)
 Woman’s Land (2011)

Ссылки 
 Профиль Стефано Ди Баттиста  на Myspace
  Профиль Стефано Ди Баттиста  на Last.fm

Примечания 

Саксофонисты Италии
Джазмены Италии